Mornington – cittadina nella contea di Meath in Irlanda
Mornington – cittadina nello Stato di Victoria in Australia
Mornington – isola dell'arcipelago delle Wellesley nello Stato di Queensland in Australia
Mornington Crescent – stazione della metropolitana di Londra sulla Northern line
Mornington – titolo nobiliare della Parìa d'Irlanda